Nom assiri de la deïtat Semíramis
 Sammuramat, reina regent d'Assíria, possible origen de la llegenda de Semíramis.